

Patronymie 

 Léger de Corbie (avant 711 - 8 novembre769), abbé de l'abbaye Saint-Pierre de Corbie puis évêque d'Amiens ;
Martin de Corbie (? - 726), moine de l'Abbaye de Corbie confesseur de Charles Martel ;
Adalard de Corbie (752 - 826), abbé et comte de Corbie ;
Ratramne de Corbie (? - 870), lettré et auteur de traités de théologie ;
Foulques de Corbie (vers 1030 - 1095), abbé de l'abbaye Saint-Pierre de Corbie ;
Arnaud de Corbie, (1325 - 1414), conseiller des rois Charles V et Charles VI ;
Jean de Corbie ( siècle -  siècle), évêque français ;
Colette de Corbie (1381 - 1447), nom en religion de Nicolette Boellet, également connue sous l'appellation sainte Colette ;
Arnauld de Corbie (1907 - 1948), romancier et journaliste français ;

Toponymes 

 Corbie est une ville et un chef-lieu de canton dans le département de la Somme dans l'arrondissement d'Amiens en région Hauts-de-France ;
 Corbie est un ruisseau affluent de l'Eure ;
 Canton de Corbie, canton français situé dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France ;
 Vaire-sous-Corbie, commune française située dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France ;

Autres 

 Abbaye Saint-Pierre de Corbie, ancien monastère de moines bénédictins situé à Corbie ;
 Abbatiale Saint-Pierre de Corbie, édifice religieux catholique de style gothique, sis dans le centre-ville de Corbie ;
 Psautier de Corbie, livre manuscrit et enluminé ;